Die Coral English Open 2016 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker Main Tour 2016/17 und wurden vom 10. bis 16. Oktober 2016 in der Event City in Manchester in England ausgetragen. Das Turnier fand erstmals statt und war Teil der Home Nations Series mit vier Turnieren in den vier Landesteilen des Vereinigten Königreichs.

Im sechsten Frame der ersten Runde gelang Alfie Burden das 122. offizielle Maximum Break. Es ist das erste der Home Nations Series und das erste in der Karriere des Engländers.

Sieger wurde der Chinese Liang Wenbo, der zum ersten Mal bei einem vollwertigen Ranglistenturnier gewann. Er besiegte Judd Trump im Finale mit 9:6. Der Engländer hatte eine Woche zuvor das European Masters gewonnen.

Preisgeld 
Für alle vier Turniere der Home Nations Series war das Preisgeld gleich und lag im Mittelfeld aller Main-Tour-Turniere. Sollte ein Spieler alle vier Turniere der Serie in einer Saison gewinnen, so bekommt er zusätzlich einen Sonderpreis von 1 Million Pfund.

Turnierergebnisse

Erste Runde bis Achtelfinale 
Das Turnier wurde im selben Format ausgetragen wie in den Jahren zuvor die Welsh Open: Ohne vorherige Qualifikation traten in der ersten Runde 128 Spieler an. Von den Main-Tour-Profis nehmen 121 Spieler teil, die übrigen Plätze wurden aufgefüllt durch Jamie Bodle und Wayne Townsend, die Finalisten der English Amateur Championship, die die zwei Wildcards des englischen Verbands bekommen hatten, sowie weiteren Amateuren, die sich über eine Q-School-Rangliste qualifiziert hatten. Bis zum Achtelfinale wurde auf vier Gewinnframes (Modus Best of 7) gespielt.

In Runde 1 gelang Alfie Burden, der zuvor beim European Masters das Viertelfinale erreichte, gegen Daniel Wells sein erstes offizielles Maximum Break. Den anschließenden Entscheidungsframe verlor Burden jedoch und schied mit 3:4 aus.

Die Halbfinalisten aus Bukarest zogen alle souverän in die nächste Runde ein. Mark Selby und Ronnie O’Sullivan setzten sich mit glatten 4:0-Siegen durch, Judd Trump und Neil Robertson gewannen jeweils 4:1. Dem Australier gelang in Frame zwei ein 139er Break.

Mit Mühe bezwang Mark Williams Landsmann David John mit 4:2, nachdem Williams im Eröffnungsframe die Pomeranze beschädigt hatte. Stuart Bingham drehte noch einen 1:3-Rückstand gegen Robert Milkins und gewann mit 4:3. Ein Break-Festival lieferten sich Xiao Guodong und Michael Holt. Der Chinese zog mit zwei Centuries von 102 und 135 Punkten mit 3:0 davon, ehe der Engländer mit einer 105 verkürzte. Xiao ließ sich die Führung aber nicht mehr nehmen und setzte sich mit 4:1 durch.

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

WC = Wildcard-Spieler des englischen Verbands EASB
A = Amateurspieler (während der Saison 2016/17 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos weiter

Viertelfinale bis Finale

Finale 
Judd Trump hatte zuvor das European Masters gewonnen und war zuvor in zwei Wochen in 14 Partien ungeschlagen geblieben. Liang Wenbo stand nach dem Shanghai Masters 2009 und der UK Championship 2015 in seinem dritten Ranglistenturnierfinale. Der Chinese hatte den besseren Start und verpasste zweimal knapp ein Century-Break, doch Trump konnte wieder ausgleichen. Danach zog Liang wieder davon und ging mit einer 5:3-Führung in die Sessionpause. Am Abend setzte der Engländer mit einem 132er Break ein Ausrufezeichen, doch Liang erhöhte mit zwei hohen Breaks danach seinen Vorsprung auf 7:4. Danach kam aber wieder Trump besser ins Spiel und stellte den Anschluss her. Beim Stand von 7:6 ging er im 14. Frame mit 41 Punkten in Führung, doch statt des Ausgleichs folgte ein 62er Break von Liang. Auch im umkämpften folgenden Frame behielt er die Oberhand und gewann damit sein erstes Weltranglistenturnier.

Century-Breaks

Quellen 

Snookerveranstaltung 2016
Home Nations Series
Billardturnier in Manchester
2016